Joint est le single de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 19 semaines pour un total de  exemplaires vendus. C'est le  le plus vendu de Mami Kawada à ce jour (2010).

Joint a été utilisé comme premier générique d'ouverture et de fin de la  de l'anime Shakugan no Shana. Joint et Triangle se trouvent sur l'album Savia.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2007
Shakugan no Shana